

Patronyme 
 Branco du Preez (1990-), joueur de rugby à sept sud-africain ;
 Charlene du Preez (1987-), coureuse cycliste sud-africaine ;
 Cornell du Preez (1991-), joueur de rugby à XV écossais d'origine sud-africaine ;
 Daniel du Preez (1995-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Fourie du Preez (1982-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Frik du Preez (1935-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Jan du Preez (1930-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Jean-Luc du Preez (1995-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Robert du Preez (1963-), joueur puis entraîneur de rugby à XV ;
 Robert du Preez (1993-), joueur de rugby à XV ;
 Ruaan du Preez (1984-), joueur de rugby à XV sud africain ;
 Wian du Preez (1982-), joueur de rugby à XV sud-africain.

Prénom 
 Du Preez Grobler (1977-), joueur de rugby à XV namibien.

Homonymie de patronyme
Patronyme sud-africain